Schwarzenau ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Schwarzenau (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich
Orte, Gemeindeteile:
 Schwarzenau (Bad Berleburg), Ortsteil von Bad Berleburg, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzenau (Schwarzach am Main), Ortsteil von Schwarzach am Main, Bayern
 Schwarzenau (Achenkirch), Ortschaft der Gemeinde Achenkirch im Bezirk Schwaz, Tirol

historisch, Exonyme:
 Czerniejewo, Stadt in Polen
 Czarnuszka, Ortschaft in Polen
 Szwarcenowo, Ortschaft in Polen
 Dworiki (Osjorsk), untergegangener Ort im Landkreis Gumbinnen, Oblast Kaliningrad, Russland

sowie:
 Schloss Schwarzenau  – diverse Baulichkeiten
 Schwarzenau (Odeborn), Zufluss der Odeborn, Nordrhein-Westfalen

Schwarzenau ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Schwarzenau (1943–2009), deutsche Politikerin
 Christoph Ludwig Schwarzenau (1647–1722), deutscher lutherischer Theologe
 Dieter Schwarzenau (1937–2010), deutscher Fernsehjournalist
 Paul Schwarzenau (1923–2006), deutscher evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler
 Reichard Streun von Schwarzenau (1538–1600), österreichischer Politiker und Historiker
 Joachim Ludwig Freiherr Strein von Schwarzenau (1713–1787), Gesandter für Hessen-Darmstadt und Preußen am Immerwährenden Reichstag in Regensburg

Siehe auch:
 Schwarze Au
 Schwarzau